

Tablica

Tablica jesenskog dijela prvenstva

Završna tablica sezone 

2011./12.
Zagrebačka-0-JŽNL